

Geografia 
 Contea di Haifeng – contea nella provincia del Guangdong in Cina

Persone 
 Fu Haifeng – giocatore di badminton cinese
 Xu Haifeng – ex tiratore a segno cinese
 Xue Haifeng – arciere cinese